Campanius kan syfta på:

Nicolaus Campanius (1593–1624), svensk präst
Johannes Campanius (1601–1683), svensk präst